Zieme ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Zieme (* 1971), deutscher Musiker, siehe Die Prinzen
 Peter Zieme (* 1942), deutscher Turkologe